Wasserheilanstalt steht für
 Wasserheilanstalt (Kyselka), Tschechien 
 Wasserheilanstalt (Biberach)
 Wasserheilanstalt (Buchenthal)
 Wasserheilanstalt (Kleinen)
 Wasserheilanstalt (Stuer)